Владимир Александрович Потеряхин (2 марта 1928, с. Верхотор Воскресенского района Стерлитамакского кантона БАССР (сейчас Ишимбайский район РБ) — июнь 2013, Салават) — советский инженер-технолог, преподаватель высшей школы, журналист и энциклопедист. Доцент, кандидат технических наук (1971), автор документально-исторических книг, технических изобретений. Член Союза журналистов РБ и РФ (1999). Почетный член Союза писателей «Многонациональный Санкт-Петербург» (2002). Автор статей в «Башкирской энциклопедии».

Основные его научные работы связаны с применением каталитических процессов в нефтепереработке и нефтехимии.

Ушел из жизни во сне, на 86-м году.

Образование 
С 1936 по 1947 год учился в Верхоторской и Воскресенской средних школах.

В 1958 году окончил Грозненский нефтяной институт, в 1971 — аспирантуру.

Армия 
С 1948 по 1951 год служил в армии.

Трудовая деятельность 
В годы Великой Отечественной — колхозник в колхозе «Восток», современного Ишимбайского района rodina.pomni-yanaul.ru/gorod-salavat/p.htm

В 1951 году после четырехлетней службы в армии Владимир Потеряхин сошел на перроне Ишимбайского железнодорожного вокзала. Навестив родителей и отдохнув две недели в родном селе Верхотор, он, по своим словам, отправился навстречу своей судьбе, которая оказалась счастливой.

С 1951 г. до 1988 год трудился на разных инженерных должностях на Салаватском нефтехимическом комбинате (комбинат № 18 ГлавУИЖТ/«Салаватнефтеоргсинтез»): в 1951 г. — помощник оператора катализаторной фабрики, затем начальник смены катализаторной фабрики, старший инженер-технолог, заведующий исследовательским отделом, заместитель начальника, начальник цеха, заместитель директора по науке Опытного завода. С 1971 г. — преподаватель Салаватского филиала УНИ; в 1984—1988 гг. — в организованной им лаборатории Всесоюзного НИИ органического синтеза (г. Салават).

Параллельно работе завершил обучение в вузе (1958), и в аспирантуре, в 1971 году, будучи начальником опытно-исследовательского цеха, защитил кандидатскую диссертацию в МИНХ и ГП им. И. М. Губкина.

Журналистская и писательская деятельность 
Высоко была оценена профессионалами книга стихов В. А. Потеряхина «Башкирские березы». К юбилею своего родного села написал стихи, которые переложили на музыку, и песня стала гимном села Верхотор.

Библиография 
Автор свыше 100 научных статей, 11 монографий и 20 авторских свидетельств на изобретения.

Потеряхин, В. А. Башкирские березы : Стихотворения. Публицистика. Юморист. рассказы / Владимир Потеряхин. Сменялись годы за годами … : Стихотворения. Сатира / Николай Краснощеков.-Уфа: Реактив, 2001.-206с.

Потеряхин, В. А. Гигант ремонтно-строительной индустрии, 30 лет / В. А. Потеряхин. Уфа : Реактив, 2000

Потеряхин, В. А. Изящные идеи: Сб. науч. статей/ В. А. Потеряхин, Г. И. Мещеряков, О. В. Потеряхина. — Уфа: Монография, 2002. — 123с.

Потеряхин, В. А. Мировой эфир : Аналит. обзор / В. А. Потеряхин, О. В. Потеряхина. — Уфа : Реактив, 1999

Потеряхин, В. А. Система химических элементов : (История и соврем. проблемы) / В. А. Потеряхин. — Уфа : Реактив, 1999
На стыке веков / В. А. Потеряхин Салават : Фобос, 2008

Потеряхин, В. А. Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в городе Салавате / В. А. Потеряхин. Уфа : Скиф, 2006 (Уфа : Уфимский полиграфический комбинат)

Потеряхин, В. А. Салаватский хлеб / В. А. Потеряхин — Уфа : Реактив, 2001

Потеряхин, В. А. Мироздание : (материя, вселенная, человек) / В. А. Потеряхин. — Салават : [б. и.], 2009

 в энциклопедии «Башкирская энциклопедия»

АБАКУМОВ Алексей Алексеевич

Литература 
 Потеряхин Владимир Александрович //Научная мысль. Родом из Ишимбая : Сборник /сост. Г. Вахитова.- Ишимбай: МБУК ЦБС ИКБ, 2014.-44с. С.29-30.
 Город и его люди //Восход.-2010.-13 августа.-С.2.
 Раиса ЗЫКИНА. Стояние на двух льдинах, или О результатах творческого поиска учёного Владимира Потеряхина //«Республика Башкортостан» № 16 — 2005 27 января

Ссылки 
 

 Энциклопедия Урала

 Потеряхин, Владимир Александрович в Электронном каталоге Российской государственной библиотеки

Примечания 

Персоналии:Салават
Изобретатели СССР
Авторы Башкирской энциклопедии
Преподаватели Уфимского государственного нефтяного технического университета
Сотрудники Газпром нефтехим Салават
Выпускники Грозненского нефтяного университета
Инженеры-технологи